Monceau (Luik), een gehucht in de deelgemeente La Gleize van Stoumont in de Belgische provincie Luik.
Monceau (Elouges), een gehucht in Elouges, een deelgemeente van Dour in de Belgische provincie Henegouwen 
 Monceau (metrostation) van de metro van Parijs

ook:
Monceau-en-Ardenne, een deelgemeente van Bièvre
Monceau-Imbrechies, een deelgemeente van Momignies
Monceau-sur-Sambre, een deelgemeente van Charleroi

in samenstellingen:
Monceau-Saint-Waast, Nord
Monceau-le-Neuf-et-Faucouzy, Aisne 
Monceau-le-Waast, Aisne
Monceau-lès-Leups, Aisne
Monceau-sur-Oise, Aisne

ook:
gemeenten met de naam Monceaux (doorverwijspagina)